Василий Максимович Максимов (, деревня Лопино, близ Старой Ладоги — , Санкт-Петербург) — русский , передвижник, живописец-жанрист.

Биография 

Сын крестьянина. В 1855—1862 годах учился в Петербурге в иконописных мастерских. В 1863 году поступил вольнослушателем в Императорскую Академию художеств. В Академии художеств учился у Ф. А. Бруни, Т. А. Неффа, А. Т. Маркова, П. М. Шамшина. В 1864 году примкнул к художественной артели Петра Крестоносцева, объединявшей широкий круг разночинной молодёжи. В 1864 и 1865 годах был награждён малыми серебряными медалями за свои успехи в рисовании и живописи с натуры. Получив золотую медаль 1865 году за картину «Больное дитя» и звание классного художника 3-й степени (1866), он уехал в Тверскую губернию, посвятив всё своё творчество изображению простого народа.

Пройдя весь академический курс за три года, художник в 1866 году отказался от конкурса на большую золотую медаль, как тремя годами ранее отказалась группа «четырнадцати» во главе с Иваном Крамским. «Мои убеждения меня заставляют не идти на конкурс, — говорил он, — я против заграничной поездки, потому что хочу изучать сначала Россию и бедную русскую деревню, которую у нас никто не знает, не знает деревенской нужды и горя».

С 1871 по 1912 год его произведения экспонировались на передвижных выставках (с 1874 года — член Товарищества). С 1878 года — академик. Художник всё своё творчество посвятил изображению народа, крестьянского быта и уклада, был нацелен на показ положительных начал деревенской жизни и в целом крестьянства как воплощение лучших качеств русского народа.

Последние годы жизни Максимова оказались полны горькой нужды и лишений: актуальность искусства передвижников прошла, на смену ему пришли новые направления. Нужда и болезни свели художника в могилу.
Похоронен на родине.

Работы 

Лучшие из его произведений, «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу» (1875) и «Семейный раздел в крестьянском быту» (1876), находятся в Третьяковской галерее в Москве.

Кроме того, заслуживают быть упомянутыми его картины:
 «Сборы-на-гулянье» (1869)
 «Семейный раздел» (1871)
 «Бедный ужин» (1879)
 «Кто там?» (1878, у него же)
 «Больной муж» (1881)
 «Всё в прошлом» (1889)
 «У своей полосы» (1892) — Одесский художественный музей
 «Лихая свекровь» (1893)
 «Лесной сторож» (1893) — Одесский художественный музей.

Адреса 
Василий Максимович проживал в Санкт-Петербурге по улице Зверинской, дом № 5.

Также жил в деревнях Санкт-Петербургской губернии. Совершал неоднократные поездки по России.

В 1866 году проживал в Тверской губернии, в деревне Шубино — усадьбе Голенищевых-Кутузовых на должности домашнего учителя рисования.

Примечания

Ссылки 
 Василий Максимов на сайте Государственной Третьяковской галереи
 Сборник работ Василия Максимова на сайте «Русская живопись»
 «Памяти Максимова» — некролог Ильи Репина, на смерть художника В. М. Максимова
 

Художники России XIX века
Передвижники